Deinarc de Delos (en llatí Deinarchus, en grec antic ) és un dels tres autors de nom Deinarc que cita Demetri de Magnèsia. Aquest Deinarc era un poeta grec que va viure al , una mica abans del cèlebre orador Dinarc d'Atenes, i va escriure poemes sobretot relacionats amb Dionís i els déus grecs.

Referències 

Poetes de l'antiga Grècia